Hal Abelson, un universitaire américain du MIT ;
 Philip Abelson (1913-2004), un physicien, éditeur de littérature scientifique, et auteur de science ;
 Robert Abelson (1928-2005), un psychologue américain.

Voir aussi 
 Abelsonite